Ист Хемптон има више значења:
 Ист Хемптон (Конектикат)
 Ист Хемптон (Њујорк)